Падиља има више значења:

 Падиља (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Падиља (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Општина Падиља (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Падиља, Колонија Пескадорес, Коператива Пескера (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику